Jayavarman ist der Name verschiedener Herrscher des Khmer-Reiches:

 Jayavarman I. (657–681)
 Jayavarman II. (802–850)
 Jayavarman III. (854–877)
 Jayavarman IV. (928–941)
 Jayavarman V. (958–1001)
 Jayavarman VI. († 1107)
 Jayavarman VII. (1181–um 1220)
 Jayavarman VIII. (1243–1295)

Jayavarman steht außerdem für:
 Jayavarman (Skulptur), um 185 n. Chr. datierte kuschanazeitliche Skulptur des Königs Jayavarman in Nepal